Walserberg bezeichnet:
 Walserberg (Österreich), Ortschaft und Anhöhe in der politischen Gemeinde Wals-Siezenheim, Land Salzburg, Österreich 
 Walserberg SG, Weiler in der politischen Gemeinde Wartau, Kanton St. Gallen, Schweiz

 Großer Walserberg, ehemaliger Autobahn-Grenzübergang von Österreich zu Deutschland, siehe Deutsches Eck (Verkehr)
 Kleiner Walserberg, ehemaliger Grenzübergang von Österreich zu Deutschland, siehe Walserberg (Österreich)

Siehe auch:
 Vaalserberg, 322,4 m, die höchste natürliche Erhebung des europäischen Teils der Niederlande
 Valserberg, 2502 m, Gebirgspass (Saumweg) zwischen Hinterrhein und Vals im Kanton Graubünden, Schweiz